Morosow oder Morosowa steht für:
 Morosow (Familienname) (Morosowa), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Morozov (Mondkrater), Krater auf dem Mond
 Morosow-Streik, soziale Bewegung in Russland
 Morosow (Fatesch), Weiler im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland

Morosowa ist der Name folgender Orte:
 Morosowa (Ukraine), Dorf in der Ukraine
 Possjolok imeni Morosowa, Siedlung in der Oblast Leningrad, Russland

Siehe auch:
 Morozov